Ternat è un nome che può riferirsi a due diverse località

 Ternat (Belgio) – comune belga del Brabante Fiammingo
 Ternat (Francia) – comune francese dell'Alta Marna